Болонинка — река в Тверской области России.

Протекает по территории Краснохолмского и Весьегонского районов. На некоторых участках по реке проходит граница Тверской и Ярославской областей. Исток — около села Хребтово. Река течёт в основном на северо-восток, впадает в реку Ламь в 19 км от её устья по левому берегу, несколько ниже села Топорищево, стоящего на противоположном берегу Лами. Длина реки составляет 15 км, площадь водосборного бассейна — 33 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Рыбинское водохранилище до Рыбинского гидроузла и впадающие в него реки, без рек Молога, Суда и Шексна от истока до Шекснинского гидроузла, речной подбассейн реки — Реки бассейна Рыбинского водохранилища. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

Код объекта в государственном водном реестре — 08010200412110000004972.

Примечания

Топографические карты 
 
 

Бассейн Мологского сужения Рыбинского водохранилища
Реки Краснохолмского района
Реки Весьегонского района